Тайи () — названия коммун во Франции:

 Тайи — коммуна в департаменте Кот-д’Ор
 Тайи — коммуна в департаменте Арденны
 Тайи — коммуна в департаменте Сомма